LQI steht für:

 Link Quality Indicator, Messwert für Empfangssignalqualität beim Funkverkehr
 Lingua Quarti Imperii (dt. „Sprache des Vierten Reichs“), siehe Soldatensprache der NVA #LQI
 Luftqualitätsindex

Abkürzung